Суперкубок Албании 2013 () — 20-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2012/13 «Лачи». Встреча состоялась 18 августа 2013 года на нейтральном поле в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2013 на сайте transfermarkt.co.uk

2013
Матчи ФК «Скендербеу»
Матчи ФК «Лачи»
Албания
Спорт в Албании в 2013 году
События 18 августа
Август 2013 года
Спортивные соревнования в Тиране